Bokel peut faire référence à :
 Bokel, commune allemande de l'arrondissement de Pinneberg, en Schleswig-Holstein ;
 Bokel, commune allemande de l'arrondissement de Rendsburg-Eckernförde, en Schleswig-Holstein.